Aochi ist der Familienname folgender Personen:
 Kumao Aochi (1914–2004), japanischer Leichtathlet
 Seiji Aochi (1942–2008), japanischer Skispringer